Джентилески () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Джентилески, Артемизия (1593—1653) — итальянская художница эпохи барокко; дочь Орацио Джентилески.
 Джентилески, Орацио (1563—1639) — итальянский художник.

Художественные династии